«Дизайн и эволюция C++» (, D&E) — книга Бьёрна Страуструпа, описывающая создание C++. Была переведена как минимум на 6 языков.

Основное внимание в книге уделено общим целям дизайна, ходу эволюции языка от первоначального проекта «Си с классами» до современного состояния и описанию развития языковых концепций. Также Страуструп подробно показал в книге связь C++ и языка Симула.

Идею написать статью об истории C++ Страуструпу предложили на второй конференции ACM по истории языков программирования в 1993 году (ACM HOPL—2). Заинтересованность других побудила его на более серьёзную работу, и к 1994 году была написана целая книга.

Журнал «Dr. Dobb’s Journal» в 1994 году присвоил книге награду «Productivity Award».

См. также 
 Язык программирования C++

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерная литература
Книги 1994 года
Книги о C++